Группу 5 отборочного турнира чемпионата Европы по футболу среди молодёжных команд 2013 составили молодёжные сборные Грузии, Испании, Хорватии, Швейцарии и Эстонии. Право бороться за выход в финальную часть в стыковых матчах получили сборные Испании и Швейцарии, занявшие первое и второе места соответственно.

Таблица

Матчи

Бомбардиры 
7 мячей
  Родриго
5 мячей

  Иско

  Стивен Цубер

3 мяча

  Анте Вукушич
  Серхио Каналес

  Альваро Васкес
  Харис Сеферович

Ссылки 
 Результаты и протоколы матчей группы 5 на сайте УЕФА

Футбол в Европе в 2011 году
Футбол в Европе в 2012 году
Отборочный турнир